Розуа́-сюр-Серр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північний схід від Парижа, 135 км на схід від Ам'єна, 40 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 437 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 995,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Розуа-сюр-Серр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Розуа-сюр-Серр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена